Безсмъртните може да се отнася за:

 Безсмъртните, елитен корпус от 10 хил. бойци в армията на Ахеменидите според Херодот, нещо като първа имперска Преторианска гвардия в историята;
 Безсмъртни (Византия), елитно подразделение във византийската армия;
 Безсмъртните е и наименованието на 40-те члена на Френската академия;

Вижте също 
 Осемте Безсмъртни